Густав Роберт Кірхгоф, Гу́став (Ґу́став) Ро́берт Кі́рхгоф (нім. Gustav Robert Kirchhoff) — німецькій фізик, оптик.
 10358 Кірхгоф (10358 Kirchhoff) — астероїд головного поясу.